Sezon 1983/1984 Pucharu Świata w biegach narciarskich rozpoczął się 9 grudnia 1983 we niemieckim Reit im Winkl. Ostatnie zawody z tego cyklu rozegrano 25 marca 1984 w radzieckim Murmańsku.

Puchar Świata rozegrany został w 9 krajach i 9 miastach. Najwięcej zawodów zorganizowali Szwedzi, którzy 4 razy gościli najlepszych biegaczy narciarskich świata.

Obrońcą Pucharu Świata wśród mężczyzn był reprezentant ZSRR Aleksander Zawiałow, a wśród kobiet Finka Marja-Liisa Hämäläinen.

W tym sezonie w pucharze świata triumfował Gunde Svan wśród mężczyzn, a wśród kobiet ponownie Marja-Liisa Hämäläinen.

Kalendarz i wyniki

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacje

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 
 Kalendarz na stronie skisport365.com 
 Łyžařství 1984, str. 16, 96, 116/244 
 L'Impartial, 19 grudnia 1983, str. 11 
 L'Impartial, 27 lutego 1984, str. 7 

Puchar Świata w biegach narciarskich
1983 w sportach zimowych
1984 w sportach zimowych